Kalahandi ist der Name:

 eines Distrikts in Indien, Kalahandi (Distrikt)
 eines ehemaligen indischen Fürstenstaats, Kalahandi (Staat)